

Patronyme 

 Jean-Jacques de Labastie (1754-1821), magistrat et homme politique français ;
 Sandra Labastie (1969- ), écrivaine française.